

Красна Річка — присілок, Нагорський район, Кіровська область
 Красна Річка — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Красна Річка — село, Оршанський район, Марій Ел
 Красна Річка — село, Ульотівський район, Забайкальський край

Див. також 
 Червона річка